Die Spielzeit 2012/13 war die 20. reguläre Austragung der höchsten slowakischen Eishockeyspielklasse, der Tipsport Extraliga. Wie in der Vorsaison nahmen elf Mannschaften am Spielbetrieb teil, wobei die slowakische U20-Nationalmannschaft als HK Orange 20 erneut außer Wertung spielte. Slowakischer Meister wurde der HKm Zvolen, der im Playoff-Finale den HC Košice mit 4:1 Siegen in der Best-of-Seven-Serie bezwang.

Teilnehmer

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn regulären Mannschaften insgesamt 56 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Neben den regulären Teilnehmern trat zudem die slowakische U20-Nationalmannschaft als Gastmannschaft unter dem Namen HK Orange 20 gegen jeden Ligateilnehmer in Hin- und Rückspiel an, wobei die Partien des HK Orange 20 außer Wertung blieben. Der Letztplatzierte der Hauptrunde musste in der Relegation gegen den Meister der 1. Liga antreten. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Viertelfinale 
 HKm Zvolen – HC 05 Banská Bystrica 4:1 (1:2, 2:1, 4:0, 3:2, 3:2 n. V.)
 ŠHK 37 Piešťany – HK 36 Skalica 4:3 (5:1, 1:4, 3:2 n. V., 0:4, 4:5, 3:0, 4:1)
 HC Košice – HK ŠKP Poprad 4:3 (2:1, 2:1, 2:4, 3:6, 3:2, 0:3, 3:1)
 HK Nitra – Dukla Trenčín 4:0 (2:1, 2:0, 4:0, 4:1)

Halbfinale 
 HKm Zvolen – ŠHK 37 Piešťany 3:3 (2:1, 3:4 n. V., 3:2 n. P., 1:6, 2:1, 0:4)
 HC Košice – HK Nitra 4:1 (3:5, 2:1 n. P., 7:4, 3:2 n. P., 6:3)

Finale 

 HKm Zvolen – HC Košice 4:1 (2:1 n. P., 2:1, 3:2, 2:6, 2:1)

Meistermannschaft des HKM Zvolen

Relegation 
In der Ligarelegation zwischen Extraliga und 1. Liga treffen der Letztplatzierte MHC Mountfield Martin auf den Meister der 1. Liga, den HC 46 Bardejov.

 MHC Mountfield Martin – HC 46 Bardejov 4:3 (1:2, 4:3, 4:2, 2:4, 4:2, 1:3, 4:3 n. P.)

Weblinks 
 Tabelle (svk.)/(engl.)
 Spieler-Statistik (svk.)/(engl.)

Extraliga-Saison (Slowakei)
Extraliga 2013